Kimi kan syfta på:
 Kimi Räikkönen, en finländsk racerförare
 Bankim, en ort i Kamerun